Hemipodus pustulatus är en ringmaskart som beskrevs av Friedrich 1956. Hemipodus pustulatus ingår i släktet Hemipodus och familjen Glyceridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pustulatus